Альдеануэва-дель-Камино ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Амброс.  Занимает площадь 20,05 км². Население — 797 человек (на 2010 год).

Покровителем муниципалитета почитается священномученик Власий Севастийский.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса